Назву «Портленд Тімберз» () використовувало чотири різних футбольних команд:

 «Портленд Тімберз» — професіональна команда, що з 2011 року виступає у МЛС, вищому дивізіоні США
 «Портленд Тімберз 2» — дублююча команда, яка виступає у USL Pro, другому за рівнем дивізіоні США
 «Портленд Тімберз» (1975–82) — професіональна команда, яка грала в Північноамериканській футбольній ліги з 1975 по 1982 рік.
 «Портленд Тімберз» (1985–90) — напівпрофесійна команда, яка грала в Western Alliance Challenge Series, Western Soccer Alliance, Western Soccer League та American Professional Soccer League з 1985 по 1990 рік.
 «Портленд Тімберз» (2001–10) — професіональна команда другого дивізіону, яка грала в A-League, USL First Division та USSF Division-2 з 2001 по 2010 роки.